Termin DK ima više značenja.

 Danska, država
 .dk, najviši Internet domen za Dansku.